Сергей Михайлович Ковалюк (; 7 января 1980, Брест) — белорусский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник брестской СДЮШОР-5, выступал за резервные команды брестского «Динамо», а с 2002 года прочно закрепился в основе. В 2005 году играл в Первой лиге за «Гранит» и «Барановичи», а с 2006 года снова играл в элитном дивизионе за гродненский «Неман», брестское «Динамо» и жодинское «Торпедо».

После 2010 года играл преимущественно в белорусской Первой лиги, победителем которой стал в сезоне 2012 вместе с могилёвским «Днепром». Во второй половине 2011 года выступал за клуб «Кросовия» (Семятыче) из пятой польской лиги.

Зимой 2015 года пытался вернуться в элитный дивизион, но просмотр в брестском «Динамо» закончился безрезультатно. Вскоре оказался в составе «Лиды» и в феврале 2015 года подписал с этим клубом контракт. В составе лидского клуба стал одним из лидеров, во многом благодаря тому, что клуб оказался в верхних строчках таблицы Первой лиги.

В июне 2015 года находился на просмотре в гродненском «Немане», и 10 июля подписал контракт с клубом. В составе «Немана» закрепился на позиции атакующего полузащитника. В январе 2016 года продлил контракт с гродненцами на ближайший сезон, однако в июле разорвал контракт и перешел в «Гранит». Стал капитаном микашевичского клуба, в 13 матчах забив 3 гола, но не сумел спасти команду от вылета в Первую лигу.

В феврале 2017 года стало известно, что Ковалюк стал игроком «Смолевичи-СТИ». Помог смолевичскому клубу по итогам сезона 2017 выйти в Высшую лигу. В январе 2018 года вернулся в «Лиду». В июле 2018 года завершил карьеру игрока и начал работу в академии брестского «Динамо». В сезонах 2018—2019 был в заявке брестского «Руха». В 2020 году возобновил выступления в составе клуба второй лиги «Динамо-Брест-1960».

Статистика

Достижения 
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2012

Семья 
Сын, Кирилл Ковалюк, также является профессиональным футболистом.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Берест»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Динамо-2» Брест
Игроки ФК «Водоканал-Транзит»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Барановичи»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Смолевичи»
игроки ФК «Малорита»